Ге́́ндлер ( — торговец):
 Гендлер, Абрам (Аркадий) Хунович (1921—2017) — фольклорист, автор-исполнитель песен на идише.
 Гендлер, Григорий Хаимович (род. 1921) — российский экономист, доктор экономических наук, профессор.
 Гендлер, Хана Григорьевна (1901—1987) — актриса еврейского театра.
 Гендлер, Юрий Львович (1936—2011) — юрист, политзаключённый, журналист, директор Русской службы «Радио Свобода» (1992-1998).
 Гендлер, Татьяна Семёновна (1940—2015) — российский учёный, работавшая в Институте физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН.

См. также 
 Хэндлер